Cladoramus är ett släkte av insekter. Cladoramus ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Cladoramus